Neozygitaceae är en familj av svampar. Neozygitaceae ingår i ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Neozygitaceae